В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионат мира по футболу 2014 года в Бразилии, который прошёл в период с 12 июня по 13 июля 2014 года.

Прежде чем официально огласить окончательную заявку, команды до 13 мая должны были представить предварительные составы, состоящие из 30 игроков. В окончательные заявки сборных войдут по 23 игрока, 3 из которых — вратари. Заявка должна была быть представлена до 2 июня.

Позиции игроков и клубы приведены в соответствии с заявками команд, опубликованными на официальном сайте ФИФА. Возраст футболистов указан по состоянию на день начала чемпионата.

Группа A

Бразилия 
Итог: 4-е место в турнире

Хорватия 
Итог: 3-е место в группе

Мексика 
Итог: поражение в 1/8 от Нидерландов

Камерун 
Итог: 4-е место в группе

Группа B

Испания 
Итог: 3-е место в группе

Нидерланды 
Итог:  3-е место в турнире

Чили 
Итог: поражение в 1/8 финала от Бразилии

Австралия 
Итог: 4-е место в группе

Группа C

Колумбия 
Итог: поражение в 1/4 финала от Бразилии

Греция 
Итог: поражение в 1/8 финала от Коста-Рики

Кот-д’Ивуар 
Итог: 3-е место в группе

Япония 
Итог: 4-е место в группе

Группа D

Уругвай 
Итог: поражение в 1/8 финала от Колумбии

Коста-Рика 
Итог: поражение в 1/4 финала от Нидерландов

Англия 
Итог: 4-е место в группе

Италия 
Итог: 3-е место в группе

Группа E

Швейцария 
Итог: поражение в 1/8 финала от Аргентины

Эквадор 
Итог: 3-е место в группе

Франция 
Итог: поражение в 1/4 от Германии

Гондурас 
Итог: 4-е место в группе

Группа F

Аргентина 
Итог:  2-место в турнире

Босния и Герцеговина 
Итог: 3-е место в группе

Иран 
Итог: 4-е место в группе

Нигерия 
Итог: поражение в 1/8 финала от Франции

Группа G

Германия 
Итог:  Чемпион

Португалия 
Итог: 3-е место в группе

Гана 
Итог: 4-е место в группе

США 
Итог: поражение в 1/8 финала от Бельгии

Группа H

Бельгия 
Итог: поражение в 1/4 финала от Аргентины

Алжир 
Итог: поражение в 1/8 финала от Германии

Россия 
Итог: 3-е место в группе

Республика Корея 
Итог: 4-е место в группе

Травмы 
Ряд ведущих игроков различных сборных получили травмы, которые не позволили им принять активное участие в чемпионате мира. В их число входят:

  Стив Манданда (Олимпик Марсель, Франция)
  Франк Рибери (Бавария, Германия)
  Ларс Бендер (Байер 04, Германия)
  Илкай Гюндоган (Боруссия Дортмунд, Германия)
  Марко Ройс (Боруссия Дортмунд, Германия)
  Кристиан Бентеке (Астон Вилла, Англия)
  Иван Стринич (Днепр, Украина)
  Тьяго Алкантара (Бавария, Германия)
  Виктор Вальдес (Барселона, Испания)
  Тео Уолкотт (Арсенал, Англия)
  Стюарт Холден (Болтон Уондерерс, Англия)
  Брайан Овьедо (Эвертон, Англия)
  Альваро Саборио (Реал Солт-Лейк, США)
  Кевин Стротман (Рома, Италия)
  Рафаэл ван дер Варт (Гамбург, Германия)
  Риккардо Монтоливо (Милан, Италия)
  Радамель Фалькао (Монако, Франция)
  Роман Широков (Краснодар, Россия)
  Луис Монтес (Леон, Мексика)
  Сегундо Кастильо (Аль-Хиляль, Саудовская Аравия)
  Арнольд Перальта (Рейнджерс, Шотландия)

Дисквалификации 
Решением дисциплинарного комитета ФИФА было принято дисквалифицировать следующих игроков:
  Фредди Гуарин: пропустил стартовый матч (с Грецией), наказан за грубый фол (вторая жёлтая карточка) в матче с Парагваем 15 октября 2013;
  Марио Манджукич: пропустил стартовый матч (с Бразилией), наказан за грубый фол в матче с Исландией 19 ноября 2013.
  Йосип Шимунич: пропустил чемпионат мира, наказан за нацистское приветствие после матча с Исландией 19 ноября 2013.
  Луис Суарес: пропустил плей-офф чемпионата мира, наказан за укус игрока сборной Италии Джорджо Кьеллини в третьем матче группового этапа 24 июня 2014.

Самые молодые и самые возрастные участники чемпионата 
Молодые (родились позже 1 января 1994)
 19 января 1994  Маттиас Гинтер
 13 февраля 1994  Теренс Конголо
 14 февраля 1994  Мемфис Депай
 18 марта 1994  Стефанос Капино
 6 мая 1994  Матео Ковачич
 24 ноября 1994  Набиль Бенталеб
 8 декабря 1994  Рахим Стерлинг
 20 января 1995  Хосе Мария Хименес
 5 февраля 1995  Аднан Янузай
 18 апреля 1995  Дивок Ориги
 19 апреля 1995  Карлос Груэсо
 6 июня 1995  Джулиан Грин
 12 июля 1995  Люк Шоу
 12 мая 1996  Фабрис Олинга

Возрастные (родились раньше 31 декабря 1978)
 21 июня 1971  Фарид Мондрагон
 13 января 1976  Марио Йепес
 6 марта 1977  Йоргос Карагунис
 3 мая 1977  Ноэль Вальядарес
 28 января 1978  Джанлуиджи Буффон
 7 февраля 1978  Даниэль Ван Бюйтен
 11 марта 1978  Дидье Дрогба
 9 июня 1978  Мирослав Клозе
 20 июня 1978  Фрэнк Лэмпард

Примечания 

 



Составы
2014